

Nazwisko 
 Edward Choma – polski duchowny rzymskokatolicki, starszy kapelan Wojska Polskiego
 Robert Choma – polski samorządowiec, od 2002 prezydent Przemyśla

Inne 
 Choma – miasto w Zambii.